Hafemann ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Julius Hafemann (1800/05–nach 1836), preußischer Justizkommissar
 Günther Hafemann (1902–1960), deutscher Architekt
 Robin Hafemann (* 1995), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Havemann